American Kennel Club, club caní dels Estats Units
 Antwerpse Korfbal Club, club de corfbol d'Anvers (Bèlgica)
 AKC també és l'acrònim d'Ananda Kentish Coomaraswamy, filòsof i metafísic nascut a Sri Lanka